Kindi steht für:

 al-Kindī, einen arabischen Philosophen, Wissenschaftler, Mathematiker, Arzt und Musiker
 Kindi (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso